Laura Siegemund e Vera Zvonarëva erano le detentrici del titolo, ma entrambe hanno scelto di non prendere parte a questa edizione del torneo.

In finale Cristina Bucșa e Bibiane Schoofs hanno sconfitto Olga Danilović e Aleksandra Panova con il punteggio di 7-6(5), 6-3.

Teste di serie 

  Alycia Parks /  Zhang Shuai (quarti di finale)
  Nadiia Kičenok /  Makoto Ninomiya (semifinale)

  Alicia Barnett /  Natela Dzalamidze (quarti di finale, ritirate) 
  Viktorija Golubic /  Monica Niculescu (semifinale)

Wildcard 

  Madison Brengle /  Amandine Hesse (primo turno)

 Alëna Fomina-Klotz /  Elsa Jacquemot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 6ème Sens Métropole de Lyon 2023